Stanisław Fried, aktor, śpiewak, tancerz
 Stanisław Fried, sędzia, oficer